La Chapelle-Blanche, commune française des Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Blanche, commune française de la Savoie
 La Chapelle-Blanche, nom jusqu'en 1866 de la commune française de La Chapelle-Saint-Maurice en Haute-Savoie

 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, commune française de l'Indre-et-Loire